Colli Euganei Fior d'Arancio passito è un vino DOCG prodotto nella provincia di Padova nella la zona dei colli Euganei

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Moscato Giallo: minimo 95.0%
Altri vitigni di varietà aromatiche idonei alla coltivazione nella provincia di Padova: massimo 5%

Tecniche produttive 
Richiede una stagionatura di almeno un anno a partire dal 1º novembre dell'anno della vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: da giallo paglierino a giallo dorato talvolta ambrato;
odore: complesso, intenso caratteristico;
sapore: dolce, aromatico, persistente;
residuo zuccherino minimo: 50,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 2,4 g/l.

Storia 
Precedentemente all'attuale disciplinare questa DOCG era stata più volte modificata:
Approvata DOC il 13/08/1969 (G.U. 06/11/1969, n 281)
Approvata DOCG con DM 22.12.2010 (GU n 4 - 07.01.2011)
Modificata con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Il disciplinare del 1969 prevedeva:
produzione massima di uva: 90 ql/ha
resa dell'uva in vino: massimo 50,0%
Titolo alcolometrico dell'uva: minimo 11,0%
Titolo alcolometrico totale del vino: minimo 15,5%
Estratto non riduttore: minimo 22,0‰
Vitigni:
Moscato Giallo: 95.0% -  100.0%
colore: giallo dorato brillante
odore: complesso intenso caratteristico
sapore: dolce aromatico persistente

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Zona Produzione
Viene prodotto principalmente nei paesi di:
Arquà Petrarca
Galzignano Terme
Torreglia

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Colli Euganei (vini)

Collegamenti esterni
 
 

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Padova
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Moscato Giallo